Paweł Kruczek (ur. 1983) – polski skoczek narciarski. Dwukrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2000, 2001). Medalista mistrzostw Polski.

Życiorys 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w grudniu 1999, odpadając w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych Pucharu Świata w Zakopanem. W styczniu 2000 w Brotterode po raz pierwszy wystąpił w zawodach Pucharze Kontynentalnym, zajmując 48. miejsce.

W styczniu 2000 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze, zajmując w rywalizacji drużynowej 7. lokatę. Rok później wystartował w tej samej imprezie, rozgrywanej tym razem w Karpaczu – w konkursie indywidualnym był 44., a w drużynowym 8.

20 stycznia 2002 w Zakopanem zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując ostatnią, 50. pozycję. Był to jego jedyny w karierze start w głównej części rywalizacji w tym cyklu – w pozostałych 3 próbach (dzień wcześniej oraz dwóch w grudniu 1999 – wszystkich na tym samym obiekcie) odpadał bowiem w kwalifikacjach.

Na arenie międzynarodowej po raz ostatni wystąpił 9 lutego 2003, zajmując 63. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego rozegranym w Zakopanem. W swojej karierze, mimo kilkunastu startów, ani razu nie zdobył punktów tego cyklu, indywidualnie najwyżej plasując się na 46. lokacie (9 lutego 2001 w Schönwaldzie). Jego największym sukcesem w zawodach tej rangi było 6. miejsce jakie 10 lutego 2001 zajął z polskim zespołem w konkursie drużynowym w Titisee-Neustadt.

W lutym 2001 w Szczyrku zdobył brązowy medal mistrzostw Polski seniorów – w konkursie drużynowym na skoczni normalnej, wspólnie z drugim zespołem WKS-u Zakopane (oprócz niego skakali w nim również Marcin Bachleda i Rafał Kuchta) zajął 4. miejsce, jednak na drugiej pozycji sklasyfikowany został czeski klub TJ Frenštát pod Radhoštěm, który nie otrzymał medali mistrzostw kraju. W rywalizacji indywidualnej w ramach mistrzostw Polski seniorów jego najlepszym wynikiem była 10. lokata, jaką zajął na skoczni normalnej w ramach czempionatu w marcu 2002, gdy o pół punktu pokonał Kamila Stocha. Kruczek stawał na podium ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, czy mistrzostw Polski juniorów oraz młodzików. W zawodach krajowych po raz ostatni wystąpił w lipcu 2003 roku.

W trakcie swojej kariery reprezentował trzy kluby sportowe: LKS Klimczok Bystra (do końca sezonu 1998/1999), WKS Zakopane (w sezonach 1999/2000 i 2000/2001) oraz Sokół Szczyrk (od sezonu 2001/2002).

Jest spokrewniony z Łukaszem Kruczkiem.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983